

Algemeen 
 Cornet (geslacht), Belgisch adellijk geslacht
 Kornet (muziekinstrument), blaasinstrument
 Cornet (orgel), orgelregister
 Cornet (bier), Belgisch speciaalbier

Personen

België, de Zuidelijke Nederlanden 
 Alfred Cornet d'Elzius de Peissant (1839-1898), burgemeester van Hofstade
 Benoît Cornet d'Elzius de Peissant (1809-1848)
 Charles Cornet d'Elzius (1922-2006), politicus
 Christine Cornet d'Elzius (1944-), senatrice
 Clotaire Cornet (1906-2001), politicus
 Ferdinand Cornet de Grez d'Elzius (1797-1869), politicus
 François Cornet de Grez (1771-1827), politicus
 Georges Cornet d'Elzius de Peissant (1872-1946), politicus
 Guillaume au Cornet (Willem met de Hoorn, circa 752-circa 812)
 Jacques Cornet (1935) atleet, vooral hordeloper
 Jean-Baptiste Cornet(1824-1893), politicus
 John Cornet d'Elzius (1961), diplomaat
 Mathieu Cornet (1990), voetballer
 Peeter Cornet (?-circa 1575), ook Petrus Cornet, Zuid-Nederlands organist en componist
 Raymond Cornet d'Elzius de Peissant (1838-1905), burgemeester van Grimbergen
 Ron Cornet (1958), acteur
 Véronique Cornet (1968-2015), politica

Frankrijk 
 Alizé Cornet (1990), tennisspeelster
 Henri Cornet (1884-1941), wielrenner
 Maxwel Cornet (1996), ook Gnaly Cornet, Frans-Ivoriaans voetballer
 Severin Cornet (1520-1582 of 1583), Frans-Vlaams polyfonist

Overige landen 
 George Cornet (1877-1952), Brits waterpolospeler
 Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882), Nederlands kunstschilder en tekenaar
 Lynda Cornet (1962), Nederlands roeister
 Marianne Cornet (1971), bekend als SoulSister, Surinaams zangeres, actrice en songwriter

Zie ook 
 Kornet (doorverwijspagina)